Ich war noch niemals in New York steht für:

 Ich war noch niemals in New York (Lied), Lied von Udo Jürgens (1982)
 Ich war noch niemals in New York (Musical), Musical nach Udo Jürgens (2007)
 Ich war noch niemals in New York (Film), deutsch-österreichischer Spielfilm von Philipp Stölzl (2019)